Hancock é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Hancock (Geórgia)
Condado de Hancock (Illinois)
Condado de Hancock (Indiana)
Condado de Hancock (Iowa)
Condado de Hancock (Kentucky)
Condado de Hancock (Maine)
Condado de Hancock (Mississippi)
Condado de Hancock (Ohio)
Condado de Hancock (Tennessee)
Condado de Hancock (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos